Classe Città – classe di navi della Tirrenia in servizio dal 1930
Classe Città – classe di navi della Tirrenia in servizio dal 1962